Peretoki – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim
 Peretoki – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie kostopolskim